Breakaway (Break-A-Way) uma dança do tipo swing originalmente no formato de dois tempos sincopados. Na Polka, um passo chamado Coquette (Love Chase) é definido como "A senhora foge de seu parceiro enquanto o cavalheiro a persegue, com os braços nos quadris".

The Break-Away era o nome do swing antes de ser nomeado Lindy Hop por Shorty George em 1927. The Breakaway foi um cruzamento entre o "Texas Tommy, Two-step, Apache Dance, Turkey Trot, Cakewalk e Grizzly Bear.

Referências

links externos 

 Dança de separação; Youtube
Dança